Buston – miasto w Tadżykistanie
 Buston – osiedle typu miejskiego w Tadżykistanie